Дурнево — название населённых пунктов в России:

 Дурнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Дурнево — деревня в Дзержинском районе Калужской области, сельское поселение «Деревня Сени».
 Дурнево — деревня в Дзержинском районе Калужской области, сельское поселение «Деревня Старки».
 Дурнево — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Дурнево — деревня в Курском районе Курской области.
 Дурнево — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Дурнево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Дурнево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Дурнево — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Дурнево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Дурнево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Дурнево — до 1961 г. название поселка Дубрава в Рубцовском районе Алтайского края.
Дурнево — до 1961 г. название села Рябиновка в Губкинском районе Белгородской области.
Дурнево — до 1961 г. название деревни Лужки в Алексинском районе Тульской области.